Склад збірної Тунісу на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Роже Лемер 

Докладніше…Туніс
С 2006